Трговиште — слов'янський топонім, пов'язаний з  («торг», «ринок»)

Трговиште — село в муніципалітеті Новий Град

Трговиште — община
 Трговиште — село:
 Трговиште — село в общині Княжеваць
 Трговиште — село в общині Кралево
 Трговиште — село в общині Сокобаня
 Трговиште — село в общині Трговиште

Трговиште (Trhovište) — громада в окрузі Михайлівці

Див. також 
 Тирговиште (значення)
 Трговище
 Торговище (значення)